Ankunft steht für:
 Zeche Ankunft, Steinkohlenbergwerk in Witten
 Zeche Vereinigte Ankunft & Anclam Steinkohlenbergwerk in Witten

Ankunft ist Titelbestandteil von:
 Amigo – Bei Ankunft Tod, deutscher Krimi (2010) von Lars Becker
 Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat, französischer Stummfilm (1896) von Auguste und Louis Lumière
 D.O.A. – Bei Ankunft Mord, US-Kriminalfilm (1988)
 Melancholie der Ankunft, Kurzgeschichtensammlung der US-amerikanischen Autorin Jhumpa Lahiri (2000)
 The Arrival – Die Ankunft, SF-Film von David Twohy (1996)

Siehe auch:
 Advent
 Ankommen
 Arrival
 Bergankunft